Hiele ist der Familienname folgender Personen:

 Cees Hiele (1930–2014), niederländischer Baseballspieler
 Joop Hiele (* 1958), niederländischer Fußballspieler